Camradt ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Camradt (* 1969), dänischer Tennisspieler
 Jørgen Frederik Camradt (1736–1784), dänischer Maler
 Johannes Ludvig Camradt (1779–1849), dänischer Maler
Siehe auch:
Kammrad
Kammerrat
Kammrad
Kamprad
Kamprath